Пільний Олексинець
 Пільний Мукарів
 Ясенів-Пільний (зупинний пункт)
 Ясенів-Пільний